György Széll ist der Name folgender Personen:

 György Széll, bekannt als George Szell (1897–1970), ungarisch-amerikanischer Dirigent
* György Széll (Soziologe) (* 1941), ungarisch-deutscher Soziologe